Ла Чампа има више значења:

 Ла Чампа (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Чампа (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику